Halsbach heißen folgende geographische Objekte:

 Halsbach, Gemeinde im Landkreis Altötting, Bayern
Gemeindeteile:
 Halsbach (Dürrwangen), Ortsteil des Marktes Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Halsbach (Freiberg), Ortsteil der Stadt Freiberg, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Halsbach (Lohr am Main), Ortsteil der Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Halsbach (Schrobenhausen), Ortsteil der Stadt Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

Gewässer:
 Halsbach (Alz), rechter Zufluss der Alz in Burgkirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Halsbach (Lüßbach), linker Zufluss des Lüßbachs unterhalb von Farchach, Gemeinde Berg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Halsbach (Reiterbach), linker Zufluss des Reiterbachs (zum Dorfbach, zur Isar) in Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Halsbach (Ruetz), zur Ruetz bei Telfes im Stubai, Tirol
 Halsbach (Schwarzwasser), linker Zufluss des Schwarzwassers (zur Zwickauer Mulde) in Antonsthal, Gemeinde  Breitenbrunn/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch:
 Alsbach
 Halsgraben